Okręty US Navy o nazwie USS  "Sumter":

 Pierwszy "Sumter" (1862) to były CSS "General Sumter" - łamacz blokady przechwycony w 1862.
 Drugi "Sumter" (APA-52) był okrętem transportowym, byłym AP-97, byłym "Iberville".
 Trzeci "Sumter" (LST-1181) był okrętem desantowym czołgów.

Istniał także okręt Confederate Navy noszący nazwę CSS "Sumter".

Sumter